Сегмента́ція (від  ‘відрізок, смуга’ від  ‘ріжу, розсікаю’ +  ‘іменниковий суфікс із значенням результат виконання процесу’) — у загальному значенні — процес або результат розподілу чого-небудь на окремі частини, сегменти.

 Сегментація (мовознавство) — лінійне членування мовленнєвого потоку (тексту) на сегменти, що  співвідносяться  з  певними  одиницями  мови —  реченнями,  словами, морфемами.
 Сегментація (синтаксис) — стилістична зміна порядку слів: винесення в початок або кінець речення слова чи слів, в яких міститься головна думка.
 Сегментація (анатомія тварин) — поділ тіла або окремих органів деяких тварин на ряд ділянок-сегментів. 
 Сегментація (ембріонологія) — дроблення яйця на клітини під час розвитку зародка.
 Сегментація (обробка зображень) — процес розділення цифрового зображення на кілька сегментів (суперпікселів).
 Сегментація пам'яті
 Сегментація (телекомунікації) — процес розділення локальної мережі на декілька незалежних сегментів з метою збільшення загальної швидкості обміну даними.

Примітки

Див. також
 Сегмент

Джерела
 Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. С. Я. Єрмоленко. — Харків: Фоліо, 2006. — 623 с — (Б-ка держ. мови). — ISBN 966-03-3173-8. 
 Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. — Київ: Вища школа, 1985.